Андре́й Миха́йлович Ми́шин (род. 28 мая 1979, Новочунка) — российский боксёр средней весовой категории, выступал за сборную России в первой половине 1990-х — второй половине 2000-х годов. Чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли, многократный победитель и призёр национального первенства, участник летних Олимпийских игр в Сиднее, заслуженный мастер спорта. Также известен как тренер по боксу.

Биография 
Андрей Мишин родился 28 мая 1979 года в посёлке Новочунка Чунского района Иркутской области. Активно заниматься боксом начал в местной секции под руководством заслуженного тренера Минизаита Гусмановича Зайнулина, позже был подопечным Анатолия Георгиевича Катасова, на соревнованиях представлял спортивное общество «Динамо».

Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1997 году, когда в среднем весе одержал победу на молодёжном чемпионате Европы — это достижение открыло ему дорогу в национальную сборную. Год спустя на Играх доброй воли в Нью-Йорке Мишин единственный из 24-х участвовавших россиян выиграл золотую медаль, за эту победу был удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта России».

На чемпионате Европы 2000 года в Тампере получил серебряную награду, в финальном матче уступил титулованному немцу Феликсу Штурму. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Сиднее, планировал побороться за олимпийское золото, но в первом же матче на турнире со счётом 11:16 неожиданно проиграл французу Фредерику Эстеру. На первенстве мира 2001 года в Белфасте попасть в число призёров не сумел, зато на чемпионате Европы 2002 года в Перми уверенно победил всех своих соперников и занял первое место. В течение некоторого времени тренировался в Чехове у знаменитого российского тренера Валерия Белова, представлял боксёрский клуб «Витязь».

В 2003 году после объединения весовых категорий 67 и 71 кг в одну 69 кг попадал в основной состав сборной уже с трудом, не выдерживая конкуренцию со стороны олимпийского чемпиона Олега Саитова. Одним из последних его турниров стал чемпионат мира в Бангкоке — оставшись без медалей, Мишин принял решение завязать с боксом. После завершения карьеры в большом спорте занялся тренерской деятельностью, работает тренером по боксу в центре физической культуры Иркутского государственного технического университета. Состоит в Российской экологической партии «Зелёные».

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры средней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы России по боксу
Заслуженные мастера спорта России
Тренеры России по боксу
Члены партии «Зелёные»